Atypus är ett släkte av spindlar som beskrevs av Pierre André Latreille 1804. Atypus ingår i familjen pungnätsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pungnätsspindlar
Atypus